Tour of the Alps 2019 var den 43. udgave af det italienske etapeløb Tour of the Alps, tidligere kendt som Giro del Trentino. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2019 og blev arrangeret mellem 22. og 26. april 2019. Den samlede vinder af løbet blev russiske Pavel Sivakov fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere 
Jonas Gregaard kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

Resultater

Samlede stilling

Sprintkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 

UCI Europe Tour 2019
2019